W Polsce
 Huta Szklana – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Górna
 Huta Szklana – część wsi Pińczyce w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Huta Szklana – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce 
 Huta Szklana – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Huta Szklana – przysiółek wsi Holendry w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica
 Huta Szklana – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Krzyż Wielkopolski
 Huta Szklana – gromada
 Huta Szklana – nieczynny przystanek kolejowy

 Inne
 Huta Szklana – wieś na Ukrainie w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego